Vie privée de Valentin Kouziaïev (Личная жизнь Кузяева Валентина, Lichnaya zhizn Kuzyaeva Valentina) est un film soviétique réalisé par Igor Maslennikov et Ilia Averbakh, sorti en 1967.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Boris Timkovski
 Musique : Alexandre Kolkin
 Montage : V. Mironov

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1967
Film dramatique soviétique